Vierzig Hadithe steht für:

 Subgenre der Hadithliteratur, siehe Hadith #Vierziger-Sammlungen
 Vierzig Hadithe (an-Nawawī), Sammlung von 42 Hadithen des Imam Nawawi